Натуральне число 1073
 1073 рік до нашої ери
 1073 рік нашої ери